Plaats in Indonesië
 Tanjung Medan (Ipuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tanjung Medan (Bilah Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Medan (Kampung Rakyat), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Medan (Muara Sipongi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Medan (Sayur Matinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Medan (Cerenti), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Tanjung Medan (Pujud), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau
 Tanjung Medan (Rokan IV Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau